Соединённые Штаты Америки на летних Олимпийских играх 2020 года были представлены 613 спортсменами в 31 виде спорта. В связи с пандемией COVID-19 Международный олимпийский комитет принял решение перенести Игры на 2021 год.

В марте 2020 года Исполком МОК, продолжая политику гендерного равенства на Олимпийских играх, одобрил изменения в протокол церемоний открытия и закрытия Игр, согласно которым у национальных олимпийских комитетов появилась возможность заявить в качестве знаменосцев одного мужчину и одну женщину. На церемонии открытия Игр знаменосцами сборной США станут серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в шорт-треке Эдуардо Альварес, который в Токио примет участие в бейсбольном турнире и четырёхкратная олимпийская чемпионка баскетболистка Сью Бёрд, а на церемонии закрытия право нести национальный флаг было доверено метательнице копья Каре Вингер, выступившая на своих четвёртых Олимпийских играх.

По итогам соревнований на счету американских спортсменов было 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовых медалей, что позволило сборной США в третий раз подряд занять 1-е место в неофициальном медальном зачёте. По сравнению с прошлыми Играми сборная США завоевала на 7 золотых и 8 медалей всего меньше.

Состав сборной 

  Академическая гребля
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Квота 10
 Квота 11
 Квота 12
 Квота 13
 Квота 14
 Квота 15
 Квота 16
 Квота 17
 Квота 18
 Квота 19
 Квота 20
 Квота 21
 Квота 22
 Квота 23
 Квота 24
 Квота 25
 Квота 26
 Квота 27
 Квота 28
 Квота 29
 Квота 30
 Квота 31
 Квота 32
 Квота 33
 Квота 34
 Квота 35

  Бадминтон
 Тимоти Лам
 Райан Чу
 Филлип Чу
 Чжан Бэйвэнь

  Баскетбол
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Квота 10
 Квота 11
 Квота 12
 Ариэль Аткинс
 Сью Бёрд
 Челси Грей
 Бриттни Грайнер
 Скайлар Диггинс-Смит
 Нафиса Коллиер
 Джуэл Лойд
 Брианна Стюарт
 Дайана Таурази
 Эйджа Уилсон
 Сильвия Фаулз
 Тина Чарльз

  Баскетбол 3×3
 Алиша Грей
 Стефани Долсон
 Келси Плам
 Кэти Лу Самуэльсон

  Бокс
 Трой Айсли
 Деланте Джонсон
 Кейшон Дэвис
 Дюк Рэган
 Ричард Торрез
 Наоми Грэм
 Оушей Джонс
 Вирджиния Фукс
 Рашида Эллис

 Велоспорт
 Лоусон Крэддок
 Брэндон Макналти
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6

  Велоспорт-маунтинбайк
 Квота 1

  Водное поло
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Квота 10
 Квота 11
 Квота 12
 Квота 13
 Кейли Гилкирст
 Эшли Джонсон
 Мелисса Сайдемен
 Аманда Лонган
 Мэдди Масселмен
 Джейми Ньюшул
 Мэгги Стеффенс
 Элис Уильямс
 Ария Фишер
 Макензи Фишер
 Рейчел Фэттел
 Стефани Харалабидис
 Пейдж Хаусчайлд

  Волейбол
 Мэттью Андерсон
 Тори Дефалко
 Томас Джески
 Мика Кристенсон
 Гарретт Муагутутия
 Тейлор Сандер
 Кавика Сёдзи
 Эрик Сёдзи
 Дэвид Смит
 Максвелл Холт
 Митчелл Шталь
 Кайл Энсинг
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Квота 10
 Квота 11
 Квота 12

  Конный спорт
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9

  Плавание
 Квота 1
 Хейли Андерсон
 Эрика Браун
 Фиби Бэкон
 Эмма Вейант
 Эбби Вейтцейл
 Кэти Граймс
 Кейт Дуглас
 Кэти Делуф
 Лилли Кинг
 Клэр Курцан
 Кэти Ледеки
 Энни Лэзор
 Кэти Маклафлин
 Симоне Мануэль
 Пейдж Мэдден
 Эрика Салливан
 Белла Симс
 Реган Смит
 Оливия Смолига
 Эшли Твичелл
 Райан Уайт
 Алекс Уолш
 Хейли Фликинджер
 Брук Форд
 Натали Хайндс
 Торри Хаск
 Эллисон Шмитт
 Лидия Якоби

  Регби-7
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Квота 10
 Квота 11
 Квота 12
 Квота 13
 Квота 14
 Квота 15
 Квота 16
 Квота 17
 Квота 18
 Квота 19
 Квота 20
 Квота 21
 Квота 22
 Квота 23
 Квота 24

 Софтбол
 Али Агилар
 Валери Ариото
 Рейчел Гарсия
 Алли Карда
 Хейли Макклини
 Дея Мулипола
 Мишель Мултри
 Обри Мунро
 Бубба Никлз
 Кэт Остерман
 Джейни Рид
 Дилейни Сполдинг
 Келси Стюарт
 Аманда Чидестер
 Моника Эбботт

  Спортивная гимнастика
 Шейн Вискус
 Алек Йодер
 Сэм Микулак
 Юл Мольдауэр
 Броди Мэлон
 Симона Байлз
 Джейд Кэри
 Грейс Маккаллум
 Суниса Ли
 Микейла Скиннер
 Джордан Чайлз

  Стрельба из лука
 Джейкоб Вуки
 Джек Уильямс
 Брейди Эллисон
 Маккензи Браун
 Кейси Кауфхолд
 Дженнифер Мучино-Фернандес

  Теннис
 Остин Крайчек
 Томми Пол
 Раджив Рам
 Теннис Сандгрен
 Фрэнсис Тиафо
 Маркос Хирон
 Дженнифер Брэди
 Бетани Маттек-Сандс
 Николь Мелихар
 Джессика Пегула
 Алисон Риск

  Тяжёлая атлетика
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Джордан Делакрус
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8

  Фехтование
 Эли Дершвиц
 Эндрю Макевич
 Дэрил Хомер
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Келли Хёрли
 Кортни Хёрли
 Катарин Холмс
 Квота 13
 Квота 14
 Квота 15
 Квота 16
 Квота 17
 Квота 18

 Футбол
 Эбби Далькемпер
 Кристал Данн
 Тирна Дэвидсон
 Кейси Крюгер
 Джейн Кэмпбелл
 Роуз Лавелль
 Карли Ллойд
 Катарина Масарио
 Алекс Морган
 Кристи Мьюис
 Саманта Мьюис
 Алисса Нихер
 Келли О’Хара
 Кристен Пресс
 Меган Рапино
 Бекки Сауэрбранн
 Эмили Соннетт
 Линн Уильямс
 Адрианна Фрэнч
 Тобин Хит
 Линдсей Хоран
 Джули Эртц

Результаты соревнований

Академическая гребля 

Соревнования по академической гребле пройдут с 24 по 31 июля 2020 года на гребном канале Си Форест в Токийском заливе. В следующий раунд из каждого заезда проходят несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В июне 2017 года МОК, в рамках проводимой политики гендерного равенства, утвердил решение о замене соревнований в мужских легковесных четвёрках на женские четвёрки распашные. Впервые в истории количество дисциплин у мужчин и женщин в олимпийской программе академической гребли стало равным.

В отборочный заезд гребных соревнований попадают спортсмены, выбывшие в предварительном раунде. В финал A выходят 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывают места в утешительных финалах B-F.

Основным этапом отбора на Олимпийские игры стал чемпионат мира 2019 года в австрийском Оттенсхайме. По его результатам американские гребцы завоевали 8 олимпийских лицензий из 14 возможных, при этом 6 из них было завоёвано в женской части соревнований. Единственную олимпийскую лицензию американские спортсменки на чемпионате мира не смогли завоевать в легковесных двойках

 Мужчины

 Женщины

Бадминтон 

Соревнования по бадминтону на летних Олимпийских играх 2020 будут проходить с 24 июля по 2 августа 2021 года. Квалификационный отбор на Олимпийские игры 2020 года в бадминтоне осуществлялся на основании мирового рейтинга Всемирной федерации бадминтона (BWF) по состоянию на 15 июня 2021 года. По его итогам сборная США смогла получить 3 олимпийские лицензии: по одной в одиночных разрядах и в мужском парном турнире. По сравнению с прошлыми Играми у американцев существенно сократилось количество квот. В Рио-де-Жанейро американские бадминтонисты выступали во всех пяти разрядах олимпийской программы.

Одиночный разряд

Парный разряд

Баскетбол

Баскетбол 

Мужчины

Мужской баскетбольный турнир на летних Олимпийских играх 2020 года пройдёт с 26 июля по 8 августа в Сайтама Супер Арене.

Мужская сборная США квалифицировалась на Олимпийские игры, выйдя в четвертьфинал чемпионата мира 2019 года, войдя вместе со сборной Аргентины в число двух сильнейших команд из Америки. При этом американцы заняли по итогам чемпионата лишь 7-е место, уступив сначала в четвертьфинале сборной Франции, прервав тем самым 58-матчевую победную серию в официальных турнирах, а затем и сборной Сербии. Сборная США в десятый раз подряд выступит в мужском баскетбольном турнире. Единственный раз сборная США не выступала в мужском баскетбольном турнире на Олимпийских играх в 1980 году, которые американские спортсмены пропускали из-за бойкота Игр. Всего на счету американских баскетболистов 18 выступлений на Олимпийских играх, на каждых из которых им удавалось выиграть олимпийские награды (15 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые медали).

Баскетбол 3×3 

Женская сборная США по баскетболу 3×3 завоевала олимпийскую лицензию, пробившись в финал квалификационного турнира в австрийском Граце.
Результаты
 Групповой этап

 Бейсбол / Софтбол 

  Софтбол 

В 2016 году было принято решение о возвращении женского софтбола в программу Олимпийских игр. Последний раз софтбол был представлен на Играх 2008 года. В отличие от предыдущих Игр, в 2020 году в олимпийских соревнованиях выступили только 6 сборных. Женская сборная США по софтболу квалифицировалась на Игры, одержав победу на чемпионате мира 2018 года, победив в финале сборную Японии со счётом 7:6.
Состав

Результаты
 Групповой этап
На групповом этапе участвовали 6 национальных сборных, которые играли по системе каждый с каждым. По итогам группового раунда две сильнейшие сборные выходили в финал соревнований, а сборные, занявшие на предварительном этапе 3-е и 4-е места участвовали в матче за бронзовую медаль.

 ФиналИтог: по результатам соревнований женская сборная США по софтболу завоевала серебряные медали .

  Бокс 

Соревнования по боксу на Играх 2020 года пройдут с 24 июля по 8 августа в Рёгоку Кокугикан. В связи с отстранением Международной ассоциации бокса (AIBA) организацией квалификационных соревнований занималась рабочая группа МОК. Отбор на Игры для американских спортсменов должен был проходить в рамках континентального и мирового квалификационных турниров, однако из-за пандемии COVID-19 оба этих турнира были отменены и обладателей лицензий определяли по рейтингу BTF (IOC Boxing Task Force). По его результатам сборная США завоевала 5 лицензий у мужчин и 4 у женщин.

 Мужчины

Женщины

 Велоспорт 

Соревнования по велоспорту на летних Олимпийских играх 2020 пройдут с 25 июля по 9 августа.

  Шоссе 
Мужчины

  Маунтинбайк 
Соревнования в маунтинбайке на Играх 2020 года пройдут 27 и 28 июля. Основным критерием отбора стран для участия в Олимпийских играх стал олимпийский квалификационный рейтинг UCI, сформированный по результатам квалификационных соревнований в период с 28 мая 2019 года по 27 мая 2020 года. Также небольшая часть квот была распределена по результатам континентальных первенств и чемпионата мира 2019 года, причём две квоты были разыграны между спортсменами не старше 23 лет.

Сборная США завоевала олимпийскую лицензию, благодаря удачному выступлению на Панамериканском чемпионате, который прошёл с 3 по 7 апреля 2019 в мексиканском городе Агуаскальентес. В женской части соревнований победительницей стала чемпионка мира 2018 года Кейт Кортни. США остаётся одной из стран, спортсмены которой выступали в маунтинбайке на всех Олимпийских играх, начиная с 1996 года, когда маунтинбайк впервые был включён в олимпийскую программу.

Женщины

 Водные виды спорта 

  Водное поло 

Соревнования по водному поло на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут с 25 июля по 9 августа в международном плавательном центре Тацуми.

Мужчины

Мужская сборная США гарантировала себе олимпийскую лицензию, одержав разгромную победу над сборной Канады со счётом 18:6 в финальном матче Панамериканских игр 2019 года, проходившего в перуанской столице Лиме. Американская сборная продолжила серию последовательных выступлений на Олимпийских играх, которая началась на Играх 1984 года в Лос-Анджелесе.
Результаты
 Групповой этап (Группа A)

Женщины

 Состав

Результаты
 Групповой этап (Группа B)

 Волейбол 

  Волейбол 
Мужчины
 Результаты
 Групповой этап (Группа B)

Женщины
 Результаты
 Групповой этап (Группа B)

  Лёгкая атлетика 

Соревнования по лёгкой атлетике на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут с 30 июля по 8 августа. Лицензии на Игры завоёвывали олимпийские комитеты, чьи спортсмены выполняли установленный ИААФ квалификационный норматив. Каждый НОК мог получить максимум три квоты в каждой из дисциплин. В каждой эстафетной дисциплине примет участие по 16 команд. В эстафетах олимпийские лицензии распределялись по итогам чемпионата мира 2019 года, чемпионата мира по легкоатлетическим эстафетам 2021 года и, результатам, показанным во время квалификационного периода.

Американские спортсмены завоевали олимпийские лицензии практически во всех дисциплинах легкоатлетической программы. Отбор в олимпийскую сборную прошёл с 18 по 27 июня 2021 года в городе Юджин, Орегон (за исключением марафонского бега и спортивной ходьбы). По итогам отборочных стартов в состав сборной США для участия в Играх вошли 130 спортсменов. Самым молодым легкоатлетом стал рекордсмен мира среди юниоров в беге на 200 метров 17-летний Эррион Найтон. Во время отбора в беге на 400 метров с барьерами Сидни Маклафлин установила новый мировой рекорд (51,90). 1 июля стало известно, что в допинг-пробе победительницы отборочных соревнований в беге на 100 метров Шакарри Ричардсон, личный рекорд которой (10,72) входит в десятку быстрейших за всё время, был обнаружен каннабиноид тетрагидроканнабинол. Результат Ричардсон на олимпийском отборе был аннулирован, а также она получила дисквалификацию на месяц, в результате чего она никак не могла принять участие в олимпийском беге на 100 метров, но у неё оставалась возможность выступить в эстафете, однако легкоатлетическая федерация США (USATF) не включила её в состав сборной.

В состав сборной США по лёгкой атлетике вошли 13 призёров Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и шесть чемпионов мира. Для 35-летней Эллисон Феликс и 44-летнего марафонца Абдихакема Абдирахмана Игры в Токио станут пятыми в карьере.

  Регби-7 

Мужчины
 Результаты
 Групповой этап (Группа C)

Женщины
 Результаты
 Групповой этап (Группа C)

  Стрельба 

 Мужчины

 Женщины

  Стрельба из лука 

Соревнования по стрельбе из лука пройдут с 23 по 31 июля в парке Юмэносима. Традиционно квалификационный раунд лучников пройдёт в день открытия Олимпийских игр. По сравнению с Играми 2016 года в программу соревнований в стрельбе из лука добавились соревнования среди смешанных пар.

В квалификации соревнований лучники выполняли 12 серий выстрелов по 6 стрел с расстояния 70 метров. По итогам предварительного раунда составлялась сетка плей-офф, где в 1/32 финала 1-й номер посева встречается с 64-м, 2-й с 63-м и т. д. В поединках на выбывание спортсмены выполняли по три выстрела. Участник, набравший за эту серию больше очков получал 2 очка. Если же оба лучника набирали одинаковое количество баллов, то они получали по одному очку. Победителем пары становился лучник, первым набравший 6 очков.

Мужчины

Женщины

Смешанная команда

  Теннис 

Соревнования по теннису на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут с 24 июля по 1 августа 2021 года на хардовых кортах комплекса Ariake Tennis Forest Park, на которых также проходит и Открытый чемпионат Японии. По сравнению с предыдущими Играми формат соревнований не претерпел изменений. Для победы в одиночном разряде теннисистам необходимо одержать 6 последовательных побед, а в парном — 5.

Квалификация на Игры осуществлялась на основании рейтингов ATP и WTA по состоянию на 7 июня 2021 года, при условии выполнения теннисистами ряда дополнительных критериев, включая необходимость принять участие в матчах Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг. По итогам квалификации американские теннисисты получили максимальную квоту в одиночных и парных разрядах.

До начала Игр об отказе от выступления в женском разряде по различным причинам объявили София Кенин, Серена Уильямс, являющийся 4-хкратной олимпийской чемпионкой и Мэдисон Киз. У мужчин отказались от участия Райли Опелка, Джон Изнер, Тейлор Фриц и Стив Джонсон. 1 июля был объявлен окончательный состав сборной США для участия в теннисном турнире. 18 июля от участия в соревнованиях отказалась Кори Гауфф, заболевшая коронавирусом.

Мужчины

Женщины

  Тяжёлая атлетика 

Соревнования по тяжёлой атлетике на летних Олимпийских играх пройдут с 24 июля по 4 августа 2021 года в здании Токийского международного форума. В 2018 году произошёл пересмотр весовых категорий, в результате чего количество разыгрываемых медалей у мужчин и женщин стало равным, а количество спортсменов, заявленных на Игры уменьшилось. Во время олимпийского цикла тяжёлая атлетика была под угрозой исключения из Игр.

В рамках соревнований проводятся два упражнения — рывок и толчок. В каждом из упражнений спортсмену даётся 3 попытки. Победитель определяется по сумме двух упражнений. При равенстве результатов победа присуждается спортсмену, с меньшим собственным весом.

Квалификация на Игры проходила на основании мирового рейтинга IWF. В отличие от предыдущих Игр большинство олимпийских квот были именными и присуждались конкретному спортсмену на основании позиции в рейтинге и континентальной квоте. Также в связи с большим количеством нарушений антидопинговых правил у многих стран количество квот было ограниченным.

Женщины

  Фехтование 

Соревнования по фехтованию на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут с 24 июля по 1 августа 2021 года на спортивной арене Макухари Мэссэ. Начиная с Игр 2020 года Международная федерация фехтования отменила принцип ротации и медали будут разыгрываться во всех 12 дисциплинах фехтования.

В индивидуальных соревнованиях спортсмены сражаются три раунда по три минуты, либо до того момента, как один из спортсменов нанесёт 15 уколов. В командных соревнованиях поединок идёт 9 раундов по 3 минуты каждый, либо до 45 уколов. Если по окончании времени в поединке зафиксирован ничейный результат, то назначается дополнительная минута до «золотого» укола.

Квалификация на Игры осуществлялась на основании мирового рейтинга FIE по состоянию на 5 апреля 2021 года. Ещё по 4 места в каждом виде индивидуальной программы распределялись по результатам отборочного континентального турнира. По итогам квалификационных соревнований американские фехтовальщики завоевали максимально возможные 18 лицензий. Такого же результата смогли добиться только сборные Италии и России.

 Мужчины

 Женщины

  Футбол 

Женщины
Соревнования в женском футболе прошли с 21 июля по 6 августа. Футбольный турнир традиционно начался до официального начала Олимпийских игр. Перед началом Игр Международный олимпийский комитет расширил заявку на турнир до 22 человек, при этом на матч можно было заявить только 18 человек. Женская сборная США по футболу завоевала путёвку на Игры, благодаря попаданию в финал олимпийского квалификационного турнира КОНКАКАФ. Сборная США является одной из трёх сборных, наряду со Швецией и Бразилией, которые выступали во всех Олимпийских играх с 1996 года, когда женский футбольный турнир был добавлен в программу соревнований.

 Состав

 Результаты
 Групповой этап (Группа G)

Примечания

Ссылки 
 Сборная США на странице Олимпийских игр 2020
 Сборная США на сайте Olympedia.org
 Олимпийский комитет США